Vasas, szakszervezeti lap
 Vasas, 1954-ben Pécshez csatolt egykori község
Vasas SC, Budapesti Vasas sportegyesület
Vasas Szakszervezeti Szövetség
Lásd még
Vasas SC (egyértelműsítő lap)